De Zevenheuvelenloop 1995 vond plaats op 19 november 1995 in Nijmegen. Het was de twaalfde editie van deze wedstrijd.

De wedstrijd bij de mannen werd met een ruime voorsprong gewonnen door de Keniaan Josphat Machuka in 42.23. Hij versloeg zijn landgenoten Benson Masya (tweede in 43.40) en William Mutwol (brons in 44.07). Bij de vrouwen wist de Keniaanse Helen Kimaiyo beslag te leggen op de eerste plaats.

In totaal schreven er 7349 deelnemers in, waarvan er 6756 finishten.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

1995
Atletiek in 1995